Fontanelle puede referirse a:

 Fontanela, una abertura en el cráneo.
 Fontanelle (Iowa), una ciudad en Iowa, Estados Unidos.
 Fontanelle (Nebraska), un área no incorporada en Nebraska, Estados Unidos.
 Fontanelle (Italia), una ciudad en Treviso, Italia.

Enlaces externos